When the Tide Turned – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements
When the Tide Turned – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
When the Tide Turned – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Mutual Film